John Sutton (baron) (1400-1487), 1e baron Dudley
John Sutton (weldoener) (1820 – 1873), weldoener
John Sutton (acteur) (1908 – 1963), Brits acteur.
John Sutton (voetballer) (1983), Engelse voetballer
John Sutton (geoloog), Brits geoloog